Distrito 18 o distrito XVIII puede hacer referencia a: 

 el distrito XVIII de Budapest, Hungría.
 el distrito 18 de Madrid, España.
 el XVIII Distrito de París, Francia.
 el distrito 18 de Valencia, España.